Березники — село в Бардымском районе Пермского края. Расположено на юге Пермского края на реке Чириз, в 5 км севернее районного центра — села Барда.

Административный центр Березниковского сельского поселения.

История 
Село известно с 1734 года, как деревня Канаул, правильное местное название – Каен-Авыл (, ).

Население 

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 464 человека, в том числе 204 мужчины и 260 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 515 человек.

По состоянию на 2002 год, численность населения составляла 530 человек.

В 1926 году в селе проживало 1086 башкир.

Экономика 
В селе расположено сельскохозяйственное предприятие – СПК «Урал».

Улицы 

 Г. Тукая ул.
 Гагарина ул.
 Казанбаева ул.
 Ключевая ул.
 Ленина ул.
 Луговая ул.
 Мира ул.
 Молодёжная ул.
 Октябрьская ул.
 Полевая ул.
 Речная ул.
 Советская ул.
 Солнечная ул.

Примечания

Ссылки 
 http://wikimapia.org/#lat=56.9007169&lon=55.5629197&z=11&l=1&m=b&show=/8648210/Березники

Населённые пункты Бардымского района